Die Feldsaison 2012/13 begann am 15. September 2012. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde in Hamburg ausgerichtet.
Legende:

Hauptrunde

Endrunde 

Die Endrunde der Deutschen Meisterschaften der Damen fand am 1. und 2. Juni 2013 im Sportpark Rothenbaum der Universität Hamburg statt. Deutscher Meister wurde zum 9. Mal nach 1994, 1996, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008 und 2010 der Berliner HC, der sich damit auch das Double mit dem Hallentitel sicherte.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 13/14 sind die letztplatzierten TSV Mannheim und TuS Lichterfelde. Im Gegenzug steigen die beiden Eintrachts aus Braunschweig und Frankfurt in die Bundesliga 13/14 auf.

Quellen 

2012
Hockey 2013
Hockey 2012